Hamilton (Fläche 0,73 km²) ist die Hauptstadt von Bermuda, einer Inselgruppe im Nordatlantik, die zum Vereinigten Königreich gehört. Hamilton hat 854 Einwohner (2016). Etwa 40 Prozent der arbeitenden Bevölkerung Bermudas haben ihren Arbeitsplatz in Hamilton, sodass täglich rund 13.340 Personen in die Stadt pendeln.

Geschichte 
1790 entschied die Regierung Bermudas, 587.000 m² für die Errichtung der Stadt bereitzustellen. Die Stadt wurde 1793 gegründet und nach dem Gouverneur Sir Henry Hamilton benannt. 1815 wurde Hamilton Hauptstadt der Bermudas und löste damit den Ort Saint George’s, gelegen im Nordosten der Inselgruppe, ab. 1953 wurde Hamilton der Sitz der römisch-katholischen Apostolischen Präfektur der Bermuda-Inseln (seit 1967: Bistum Hamilton in Bermuda).

In den letzten zwei Jahrzehnten veränderte sich die Stadt deutlich. Die Zahl der Büroflächen verdoppelte sich und dementsprechend erhöhte sich die Anzahl der Arbeitsplätze. Dennoch sank die Bevölkerungszahl um etwa ein Drittel. Hamilton wurde im Jahr 2016 auf Basis der geschätzten monatlichen Lebenshaltungskosten (4769 US$) zur teuersten Stadt der Welt erklärt.

Geographie 
Hamilton liegt auf der größten Insel der Bermudas, Grand Bermuda, an der Ostseite des Großen Sundes, und ist landseitig vollständig vom Pembroke Parish umgeben. Die Stadt gehört verwaltungsmäßig nicht zum rund acht Kilometer nordöstlich gelegenen Hamilton Parish.

Klimadiagramm

Städtepartnerschaften 

 , Jamaika, seit 2013.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Edwin B. Astwood (1909–1976), US-amerikanischer Endokrinologe
 Edward Harris (* 1946), Archäologe
 Kyle Lightbourne (* 1968), Fußball- und Cricketspieler
 Shaun Goater (* 1970), Fußballspieler und -trainer
 Lena Headey (* 1973), britische Schauspielerin
 Nahki Wells (* 1990), Fußballspieler
 Jah-Nhai Perinchief (* 1997), Leichtathlet
 Ajani Burchall (* 2004), Fußballspieler

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Bermuda
!
Hauptstadt in Nordamerika
Ort mit Seehafen